Рі́шення — розумова діяльність із визначення майбутнього стану певного об'єкту або справи; результат такої дії; офіційний документ, в якому зафіксовано такий результат.

Рішення є результатом вибору з кількох альтернатив, який фіксується письмово чи усно.

Рішення — це також спосіб вирішення, зображення, подання, розв'язання чого-небудь («рішення інтер'єру»).

Статті у Вікіпедії 

 Судове рішення
 Рішення суду
 Теорія рішень
 Дерево ухвалення рішень
 Електронні рішення
 «Її рішення» — американський кінофільм 1918 року

Примітки

Посилання 
 РІШЕННЯ  // 
 Виконання управлінських рішень  // 
 Управлінське рішення  // 
Документознавство